Renata de Borbón (1494-Nancy, 26 de mayo de 1539) fue señora de Mercœur, y por matrimonio duquesa de Lorena y de Bar. Era hija de Gilberto de Montpensier y de Clara Gonzaga, y la hermana del duque Carlos III de Borbón.

Biografía 

El 26 de junio de 1515, Renata se casó con el duque Antonio de Lorena. Su entrada a Nancy fue descrita en una crónica. Llegó a Nancy desde Bar-le-Duc a principios de mayo de 1516. En primer lugar se detuvo en un pueblo llamado Laxou, cerca de la ciudad. Después de disfrutar de un magnífico día de campo durante seis horas, llegó a las puertas de Nancy y fue recibida por un canto de coro en un andamio en su honor, acompañado por el fuego de los cañones de las murallas. Tuvieron seis hijos:

 Francisco I de Lorena (1517-1545), primer marqués de Pont-à-Mousson. Sucedió a su padre como duque de Lorena y de Bar.
 Nicolás de Mercoeur (1524-1577), obispo de Verdún y Metz. A continuación, en 1548, conde de Vaudémont.
 Juan (1526-1532)
 Antonio (nacido 1528), muerto joven.
  Ana (1522-1568), se casó en primer lugar con Renato de Châlon, príncipe de Orange, y en segundo lugar con el duque Felipe II de Aerschot (1496-1549). Fue visitada por Hans Holbein el Joven como una novia potencial para el rey Enrique VIII de Inglaterra.
 Isabel (nacida en 1530), muerta joven.

En agosto de 1538, Renata fue mandada por la corte a Compiègne para encontrarse con María de Austria, reina de Hungría. En marzo de 1539, viajó a  Neufchâteau para estar con Antonio, que tenía problemas de estómago, y volvieron a Nancy. Renata murió allí de disentería el 26 de mayo de 1539.

Referencias

Enlaces externos 

Renata
Duquesas de Lorena
Duquesas de Francia del siglo XVI